Gam est un nom qui peut désigner :
 GAM, un duo féminin japonais de J-pop des années 2000 ;
 Gam, une des îles Raja Ampat en Indonésie ;
 Les Gam's, un groupe musical français des années 1960 ;
 Mikael Gam, un homme politique danois ;
 équipe cycliste Relax-GAM.

GAM est un acronyme qui peut désigner :
 Galerie d'art moderne de Palerme, le musée municipal d'Art moderne de la ville de Palerme, en Sicile ;
 Galerie civique d'art moderne et contemporain de Turin, en Italie ;
 The Globe and Mail, un journal anglophone canadien ;
 groupe d'action municipale ;
 groupe d'action musicale, un groupe musical belge participant notamment à des actions sociales en Belgique ;
 gymnastique artistique masculine ;
 Generalized additive model (en français, modèle additif généralisé), un modèle statistique ;
 Gerakan Aceh Merdeka (en français, Mouvement pour un Aceh libre), un mouvement séparatiste qui lutte pour l'indépendance de la province indonésienne d'Aceh ;
 Grenoble-Alpes Métropole, une intercommunalité française ;
 Groupe aérien mixte, une unité de l'Armée de l'air dont dispose le service Action ;
 groupement aéromobile ;
 groupe d'automitrailleuses ;
 gestion administrative du malade.

GAM est un code qui signifie :
 Gambie, selon la liste des codes pays du CIO ;
 , aéroport de Gambell en Alaska, selon la liste des codes AITA des aéroports.

.gam est une extension de fichier de sauvegarde de certains jeux vidéo.